Arroyo Cardozo ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Cardozo (Río Negro), Nebenfluss des Río Negro im Departamento Tacuarembó, Uruguay
 Arroyo Cardozo (Arroyo Malo), Nebenfluss des Arroyo Malo, Uruguay